Суперкубок Кандиду де Оливейра 2016 года () — 38-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 2015/16 «Брага». Встреча состоялась 7 августа 2016 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2016 на сайте worldfootball.net

2016
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Брага»
Португалия
Спорт в Португалии в 2016 году
События 7 августа
Август 2016 года
Спортивные соревнования в Авейру
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016